De Primera División 2004/05 was de 74e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje.

Promovendi 
Gepromoveerd uit de Segunda División A waren UD Levante, Getafe CF en CD Numancia.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División. In 2004/2005 werd Diego Forlán topscorer met 25 doelpunten.

Zie ook
Copa del Rey 2004/05

Primera División
Competitievoetbal 2004/05